Дедекиндовы числа — это быстро растущая , названная именем Ричарда Дедекинда, который определил их в 1897. Число Дедекинда M(n) подсчитывает число монотонных булевых функций от n переменных. Эквивалентно, эти числа подсчитывают число антицепей подмножеств n-элементного множества, число элементов в  с n производящими, или число  с n элементами.

Точные асимптотические оценки M(n) и точное выражение в виде суммы известны. Однако задача Дедекинда вычисления значений M(n) остаётся сложной — не известно  для M(n)  и точные значения M(n) найдены только для .

Определения 
Булева функция — это функция, которая принимает в качестве входа n булевских переменных (то есть значений, которые могут быть либо false (ложь), либо true (истина), или, эквивалентно, бинарными значениями, которые могут быть либо 0, либо 1), и даёт в качестве выхода другую булевскую переменную. Функция монотонна, если для любой комбинации входа изменение одной входной переменной с false на true может привести только к изменению выхода с false на  true, но не с true на false. Число Дедекинда M(n) — число различных монотонных булевых функций от n переменных.

Антицепь множеств (известная также как ) — это семейство множеств, ни одно из которых не содержится в любом другом множестве. Если V является множеством n булевых переменных, антицепь A подмножеств V определяет монотонную булеву функцию f, когда значение f равно true для данного множества входов, если некоторое подмножество true входов функции f принадлежит A и false в другом случае. Обратно, любая монотонная булева функция определяет таким образом антицепь, минимальных подмножеств булевских переменных, которые вынуждают функцию дать значение true. Поэтому число Дедекинда M(n) равно числу различных антицепей подмножеств n-элементного множества.

Третий эквивалентный способ описания того же класса использует теорию решёток. Из двух монотонных булевых функций f и g мы можем найти две другие монотонные булевы функции  и , их логическую конъюнкцию и логическую дизъюнкцию соответственно. Семейство всех монотонных булевых функций от n входов вместе с этими двумя операциями образует , задаваемую  из частично упорядоченного множества подмножеств n переменных с частичным порядком включения множеств. Это построение даёт  с n генераторами. Таким образом, числа Дедекинда подсчитывают число элементов в свободных дистрибутивных решётках .

Числа Дедекинда подсчитывают также (на единицу больше) число  на n элементах, семейства множеств со свойством, что любое подмножество множества в семействе также принадлежит семейству. Любая антицепь определяет симплициальный комплекс, семейство подмножеств членов антицепей, и обратно, максимальные симплексы в комплексах образуют антицепь.

Пример 
Для n=2 существует шесть монотонных булевых функций и шесть антицепей подмножеств двухэлементного множества {x,y}:
 Функция , игнорирующая входные значения и всегда возвращающая false, соответствует пустой антицепи .
 Логическая конъюнкция  соответствует антицепи { {x,y} }, содержащей единственное множество {x,y}.
 Функция , игнорирующая второй аргумент и возвращающая первый аргумент, соответствует антицепи { {x} }, содержащей единственное множество {x}.
 Функция ,  игнорирующая первый аргумент и возвращающая второй аргумент, соответствует антицепи { {y} },  содержащей  единственное множество {y}.
 Логическая дизъюнкция  соответствует антицепи { {x}, {y} },  содержащей два множества {x} и {y}.
 Функция ,  игнорирующая входные значения и всегда возвращающая true, соответствует антицепи , содержащей только пустое множество.

Значения 
Точные значения чисел Дедекинда известны для :

 2, 3, 6, 20, 168, 7581, 7828354, 2414682040998, 56130437228687557907788 .

Первые шесть этих чисел дал Чёрч. M(6) вычислил  Уорд, M(7) вычислили Чёрч Берман и Кёлер, а M(8) вычислил Видерман.

Если n чётно, то M(n) также должно быть чётным.
Вычисление пятого числа Дедекинда  опровергает гипотезу Гаррета Биркгофа, что M(n) всегда делится на .

Формула суммирования 
Киселевич переписал логическое определение антицепей в следующую арифметическую формулу для чисел Дедекинда:

где  является -ым битом числа ,
который может быть записан с помощью округления вниз

Однако эта формула бесполезна для вычисления значений M(n) для больших n ввиду большого числа членов суммирования.

Асимптотика 
Логарифм чисел Дедекинда можно оценить точно с помощью границ

Здесь неравенство слева подсчитывает число антицепей, в которых каждое множество имеет в точности  элементов, а правое неравенство доказали Кляйтман и Марковский.

Коршунов дал даже более точные оценки

для чётных n, и

для нечётных n, где

и

Основная идея этих оценок заключается в том, что в большинстве антицепей все множества имеют размеры, очень близкие к n/2. Для n=2, 4, 6, 8 формула Коршунова даёт оценку, которая имеет ошибку в 9,8 %, 10,2 %, 4,1 % и -3,3 %, соответственно.

Примечания

Литература 

 
 .
 . Как процитировано Видерманом ().
 
 
 
 .
 
 
 .
 
 

Целочисленные последовательности
Перечислительная комбинаторика
Математическая логика
Теория решёток
Семейства множеств